Kikois kyrkoby eller Kiikoinen kyrkoby () är en tätort () i Sastamala stad (kommun) i landskapet Birkaland i Finland. Fram till 2012 var Kikois kyrkoby centralorten för kommunen med samma namn. Vid tätortsavgränsningen den 31 december 2021 hade Kikois kyrkoby 519 invånare och omfattade en landareal av 3,29 kvadratkilometer.

Referenser 

Tätorter i Finland
Sastamala